Adidas Pelias - een Olympische voetbal.
 Pelias (mythologie) - figuur uit de Griekse mythologie.